Caroli Kirke er flertydig og kan henvise til:

 Caroli Kirke (Borås)
 Caroli Kirke (Malmø)
 Caroli Kirke (Varberg)